Uffe steht für:

 Uffe, männlicher Vorname
 Uffe (König), dänischer König
 Uffe (Wieda), Zufluss der Wieda, Landkreise Osterode am Harz und Nordhausen, Niedersachsen und Thüringen
 Klettenberger Mühlgraben (veraltet: Uffe), Zufluss der Ichte, Landkreis Nordhausen, Thüringen